7.ª División Panzer puede estar refiriéndose a varias unidades militares:

 7.ª División Panzer (Wehrmacht), división acorazada de la Alemania nazi que luchó en la Segunda guerra mundial;
 7.ª División Panzer (NVA), división acorazada de la República Democrática Alemana (RDA);
 7.ª División Panzer (Bundeswehr), división de la Alemania occidental y la luego reunificada Alemania.